Dipogon — род дорожных ос (Pompilidae).

Распространение 
Новый Свет: от Канады до Аргентины. Ранее для СССР указывалось 11 видов, а для Европы около 7 видов. Но после пересмотра классификации и выделения подродов (Deuteragenia, Myrmecodipogon, Nipponodipogon, Stigmatodipogon, Winnemanella) в отдельные роды в составе таксона  (в узком объёме) остались только американские виды.

Описание 
Передние крылья обычно с 2 перевязями. 1-й сегмент брюшка широкий, резко расширяется кзади. Откладывают яйца на пауков.

Классификация 
Около 15 видов. Включён в состав трибы Deuterageniini.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

Ранее в Dipogon включали виды:

Примечания

Литература 
 Лелей А.С. 1986. Дорожные осы родов Dipogon Fox и Poecilageniella Ishikawa (Hymenoptera, Pompilidae) Дальнего Востока // Энтомологическое обозрение. 1986. Т. 65. С. 799–808. 
 Harris A. C. 1987. Pompilidae (Insecta: Hymenoptera). Fauna of New Zealand. DSIR Science Information Publishing Centre. 12:1–154.
 Ishikawa R. 1965. A preliminary revision of the Japanese species of the genus Dipogon Fox. (I). (Hymenopterra, Pompilidae) // Mushi. 1965. Vol. 38, N 11. P. 87–100. Tab. 7. 8. 
 Wolf H. 1964. Die nord- und mitteleuropaischen Arten der Gattung Dipogon Fox 1897, Untergattung Deuteragenia Sustera 1912 und der Gattung Pompilus Fabricius l798, Untergattung Arachnospila Kincaid l900 (Hym., Pompilidae) // Opusc. Entomol. 1964. Bd 29, N 1—2. S. 4–30.

Ссылки 
 Список видов рода  на www.biolib.cz
 Pompilidae  на www.discoverlife.org

Дорожные осы
Роды перепончатокрылых
Насекомые Европы